

Sigle 
 European Investment Practitioner – qualifica di livello europeo in àmbito finanziario
 Extended Instruction Pointer – nell'architettura Intel IA-32

Codici 
 eip – codice ISO 639-3 della lingua eipomek